Arrhidaios, Arridaios oder Aridaios (griechisch Αρριδαίος oder Αριδαίος; lateinisch Arrhidaeus, Aridaeus oder Ariadaeus) ist:

Name folgender Personen:
 Arrhidaios (Vater Amyntas’ III.), Vater des Königs von Makedonien Amyntas III.
 Philipp III. Arrhidaios (352–317 v. Chr.), König von Makedonien (323–317 v. Chr.)
 Arrhidaios (General), General Alexanders des Großen
 Ariaios, Freund und Leutnant des Kyros der Jüngere

Außerdem:
 Ariadaeus (Mondkrater), benannt nach Philipp III. Arrhidaios
 Rima Ariadaeus, eine Mondrille